Żabin ist der Name vierer Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Żabin (Banie Mazurskie) (Klein Szabienen, 1931–1938 Klein Schabienen, 1938–1945 Kleinlautersee, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Żabin (Goworowo)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Żabin (Niechlów) (Schabenau, Kreis Guhrau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Żabin (Wierzchowo) (Groß Sabin, Kreis Dramburg/Pommern)